Alejandra Ghersi Rodríguez, alias Arca, er en venezuelansk elektronisk musiker, nu baseret i Barcelona. Hun har udgivet 6 studioalbum ― &&&&& (2013), Xen (2014), Mutant (2015), Arca (2017), KiCk i (2020), og remix-albumet Riquiquí;Bronze-Instances (1-100), (2020) ― og har også produceret for andre musikere, bland andet Kanye West og Björk. Mellem 2005 og 2011 udgav hun musik under kunstnernavnet "Nuuro". I 2018 sprang Ghersi ud som non-binær transkvinde.

Diskografi

Referencer 

Musikere fra Spanien
Musikere fra Venezuela